Kim Jin-Hyeon  (coreano: 김진현; Suwon, 6 de julho de 1987) é um futebolista profissional sul-coreano que atua como goleiro, atualmente milita no Cerezo Osaka.

Carreira 
Kim Jin-Hyeon representou a Seleção Sul-Coreana de Futebol na Copa da Ásia de 2011 e 2015.

Ligações externas 
Perfil em Ogol

Naturais de Suwon
Goleiros da Coreia do Sul
Futebolistas da Coreia do Sul
Futebolistas do Cerezo Osaka
Jogadores da Seleção Sul-Coreana de Futebol
Futebolistas da Copa da Ásia de 2011
Futebolistas da Copa da Ásia de 2015
Futebolistas da Copa da Ásia de 2019
Jogadores da Copa do Mundo FIFA de 2018